Sinowatz ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Sinowatz (1929–2008), österreichischer Politiker (SPÖ) und Historiker
 Fred Sinowatz (Tiermediziner) (* 1947), österreichischer Tiermediziner und Hochschullehrer